Никола́й Ильи́ч Ка́мов (, Иркутск — 24 ноября 1973, Москва) — советский авиаконструктор, создатель вертолётов «Ка», доктор технических наук (1962). Герой Социалистического Труда (1972). Лауреат Государственной премии СССР (1972).

Биография

Ранние годы 
Николай Камов родился  в городе Иркутске. Русский. Его отец Илья Михайлович — выходец из богатой еврейской купеческой семьи, выпускник историко-филологического факультета Варшавского университета, преподаватель словесности.

Николая привлекли точные науки (химия, биология) и техника. Он с золотой медалью окончил коммерческое училище, уже во время учёбы начав интересоваться авиацией, часто посещал демонстрационные полёты известных в то время пилотов.

В 1918 году он вторым по баллам был зачислен в Сибирский Томский технологический институт (ТТИ), став его самым юным студентом (ему не было ещё и 16 лет).

С 1918 по 1923 год Николай учился на механическом факультете и сидел за одной партой с известным в то время русским лётчиком, Героем Франции, отличившимся в битве за Верден, Харитоном Славороссовым. Вероятно, Славороссов и заразил Камова любовью к авиации и авиастроению. В 1920 году юноша пытался поступить в авиаотряд, но не был принят из-за травмы руки, полученной при рождении. Николай решил строить самолёты. Он изучил книги по авиации, какие возможно было достать, экспериментировал с винтами, стал активным участником авиакружка. Институт он окончил с отличием, войдя в историю вуза как самый молодой студент, выпускник и инженер: его имя занесено на мраморную доску.

Работа в авиационной промышлености 
После окончания института в 1923 г. инженер-механик Камов поехал в Москву и поступил рабочим на концессионный завод Юнкерса ИВА. Он изучал технологию производства, а по вечерам штудировал аэродинамику. Однажды, не выдержав грубости мастера-немца, он ответил ему по-немецки и был уволен.

В 1924 году Камов поступил в центральные аэропланные мастерские «Добролёта», которые занимались ремонтом в основном немецких машин. С группой помощников молодой инженер по своей инициативе подготовил комплект чертежей самолёта Ю-13, что позволило отказаться от закупки иностранных деталей и помощи иностранных специалистов. Исследуя конструкцию немецкого самолёта, Камов усовершенствовал его крыло, при ремонте увеличив посадочные щитки для сокращения пробега.

В 1927 году 25-летний Камов был приглашён в конструкторское бюро Дмитрия Григоровича, занимавшееся опытным морским самолётостроением. Там он принял участие в разработке модификации морского разведывательного гидросамолёта МР-3бис, а в свободное время разрабатывал автожир собственной конструкции. Когда Григоровича сменил приглашённый из Франции Поль Ришар, Камов становится ведущим конструктором и начальником бригады КБ (в 1928 г.).

В 1929 году вместе с Николаем Скржинским Камов создал первый советский автожир КАСКР-1 «Красный инженер». 25 сентября 1929 г. лётчик-испытатель И. В. Михеев впервые оторвал машину от земли и стал первым вертолётчиком.

В 1930—1931 гг. Николай Ильич был ведущим инженером по производству цельнометаллического самолёта-торпедоносца открытого моря ТОМ-1
 в ОКБ по морскому самолётостроению. В октябре 1931 года его назначили начальником конструкторской бригады ЦАГИ, проектировавшей новый автожир А-7 по заказу ВВС. Машина должна была выполнять функции разведки и корректировки огня. 20 сентября 1934 г. А-7 поднялся в воздух. В 1938 году один из автожиров типа А-7 за 5 дней оборудовали и отправили для спасения экспедиции Папанина на станцию «Северный полюс-1».

21 марта 1939 г. было принято решение о строительстве завода по производству автожиров. Камов стал его главным конструктором и директором, М. Л. Миль — заместителем директора.

В 1940 году Камов стал главным конструктором КБ по вертолётостроению, позднее ОКБ им. Н. И. Камова. Камов и Скржинский предложили само слово «вертолёт».

Под руководством Камова были созданы вертолёты Ка-8 (1948), Ка-10 (1953), Ка-15 (1956), Ка-18 (1960), Ка-25 (1968), Ка-26 (1967), винтокрыл Ка-22 (1964), аэросани «Север-2» и Ка-30, глиссер.

Смерть 
Николай Ильич Камов умер 24 ноября 1973 года в результате осложнений после операции по удалению опухоли поджелудочной железы. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1972)
 Два ордена Ленина (1962, 1972)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1957, 1971), медали
 Государственная премия СССР (1972)

Память 
 Имя Камова носит ОКБ, где он трудился, Ухтомский вертолётный завод (с 1992 года — ОАО «Камов»), расположенный в городе Люберцы.
 Мемориальные доски установлены:
 в Люберцах на здании управления завода;
 в Иркутске по адресу: улица Декабрьских Событий, 20 — на доме, в котором Н. И. Камов проживал с 1902 по 1918 год;
 в Томске по адресу: проспект Ленина, 30а — на здании корпуса № 4 ТПУ (бывшего ТТИ) — вуза, в котором Н. И. Камов учился с 1918 по 1923 год;
 в Москве по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, 13 — на доме, в котором Н. И. Камов проживал с 1945 по 1973 год.
 Именем Камова названы улицы в Москве, Люберцах, Улан-Удэ и Минске.
 В 2002 году в честь Камова была выпущена почтовая марка России.
 В 2019 году имя Николая Камова присвоено томскому аэропорту Богашёво.

Примечания

Литература

Ссылки 

 ОАО «Камов»
 Николай Ильич Камов 
 Электронная энциклопедия ТПУ, Камов Николай Ильич 

Авиаконструкторы по алфавиту
Авиаконструкторы СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Выпускники Томского политехнического университета
Машиностроители
Сотрудники ЦАГИ